52-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 5—6 февраля 1955 года в Фалуне (Швеция).

Итоговое положение 

 * = с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DNS = не вышел на старт

Ссылки 
 

1955
1955 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1955 года
Чемпионаты Европы в 1955 году
Спорт в Швеции в 1955 году
Международные спортивные соревнования в Фалуне
Чемпионаты Европы в Швеции